Есил Дјуран (Хасково, 5. јул 1969) бугарска је поп-фолк певачица.

Дискографија

Албуми 
 -{Есил Дюран}- (2001)
 -{Елмаз}- (2004)
 -{Тя}- (2006)
 -{Забавляваш ме }- (2011)

Спотови

Спотови на страним језицима

Тв верзије

Референце 

Рођени 1969.
Бугарске певачице
Поп-фолк певачи